TLT est un sigle pour:
 Télé Toulouse, une télévision locale
 Tous les temps, classement de films suivant le nombre de spectateurs
 Tendance Léniniste-Trotskyste, voir Ligue communiste internationaliste
 The Living Tombstone, groupe israélo-américain sur YouTube